GMT, pokrata za srednje griničko vrijeme (engl. Greenwich Mean Time)
 GMT (mehanika), gornja mrtva točka klipnog mehanizma